

Lokalizacje

Niemcy 
 Wiesthal – dzielnica Roding
 Wiesthal – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Spessart

Zobacz też 
 Wiesenthal
 Wiesenttal